é um futebolista profissional japonês, meio campo, joga no Vissel Kobe.

Carreira 
Hotaru Yamaguchi começou a carreira no FC Tokyo.

Seleção Japonesa 
Yamaguchi representou a Seleção Japonesa nas Copas do Mundo de 2014 e 2012.

Títulos
Cerezo Osaka
Copa da J-League : 2017
Copa do Imperador : 2017

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do Hannover 96
Futebolistas do Vissel Kobe
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Futebolistas olímpicos do Japão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2018